Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Petr Korda 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (Campione)
 John McEnroe (terzo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (terzo turno)
 Jaime Yzaga (semifinali)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Todd Witsken (secondo turno)

 Peter Lundgren (secondo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 MaliVai Washington (terzo turno)
 Petr Korda (finale)
 Grant Connell (terzo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Chuck Adams (secondo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1991